Belén López (actriu) (Sevilla, 1970), actriu espanyola
 Belén López Morales (Rota,1992), ciclista espanyola